Blätter für die Kunst est une revue poétique (1892-1919).
 Blätter für die Kunst est un compositeur, artiste et poète français né en 1976.